Эндрю Дэвид Драйвер (; , Олдем) — шотландский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
В 2006 году Драйвер подписал контракт с шотландским клубом «Хартс», где он сыграл более 100 игр и забил 18 голов.

В 2013 году «Хартс» передал игрока в американский клуб «Хьюстон Динамо» в аренду, который купил его в том же году.

Сборная 
В 2009 году сыграл один матч за молодёжную сборную Англии, однако главный тогдашний главный тренер сборной Шотландии Крейг Левейн заявлял, что планирует вызвать футболиста в состав команды.

Статистика

Достижения 
 «Харт оф Мидлотиан»
 Кубок Шотландии: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 Эндрю Драйвер намерен покинуть «Хартс»

Футболисты Англии
Футболисты Шотландии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Де Графсхап»